La Treća hrvatska nogometna liga 2021-2022, conosciuta anche come 3. HNL 2021-2022, è la 31ª edizione della terza serie del campionato di calcio croato.

Avvenimenti

La stagione precedente è stata disputata senza spettatori a causa della pandemia del coronavirus. Una squadra è stata promossa: lo Jarun, vincitore del girone Centro e degli spareggi-promozione. Sono state retrocesse Rovigno (dal girone Ovest), Špansko e Vrapče (Centro), Graničar Đurđevac (Nord), Valpovka e Slavonac Bukovlje (Est) e BŠK Zmaj Blato (Sud)

Durante l'estate Tehničar Cvetkovec (4º girone Nord) e Vihor Jelisavac (12º nel girone Est) non si sono iscritte, permettendo il ripescaggio di Vrapče e Slavonac Bukovlje.

È prevista una ristrutturazione del torneo: da 5 gironi della stagione attuale al girone unico di 16 squadre per la stagione 2022-23.

È prevista una sola promozione: per accedere agli spareggi le compagini devono classificarsi entro i primi tre posti nel proprio girone ed ottenere la licenza per la Druga HNL.

La 3. HNL 2022-23 sarà composta come segue:
 Le 5 compagini retrocesse dalla 2. HNL 2021-22
 10 compagini (2 per ognuno dei 5 gironi) dalla 3. HNL 2021-22
 Per il posto rimanente, o per più posti in caso di defezioni, verranno disputati degli spareggi. Requisito fondamentale: in regola con la licenza ed essersi piazzate entro il sesto posto nel girone.

Girone Ovest

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1. NL 2022-23.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
  Partecipa agli spareggi-retrocessione.
  Retrocessa direttamente.
      Retrocessa in 3. NL 2022-23 Ovest.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Centro

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1. NL 2022-23.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
  Partecipa agli spareggi-retrocessione.
  Retrocessa direttamente.
      Retrocessa in 3. NL 2022-23 Centro.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Nord
Dopo le prime 22 giornate, le prime 6 in classifica accedono al girone per il titolo (liga za titulu) e le ultime 6 al girone retrocessione (liga za opstanak). In questi due gironi viene disputata solo l'andata (5 giornate).

Classifica prima fase 

Legenda:
      Ammessa al girone per il titolo
      Ammessa al girone retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in 1. NL 2022-23.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
  Partecipa agli spareggi-retrocessione.
  Retrocessa direttamente.
      Retrocessa in 3. NL 2022-23 Nord.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori
Marcatori dopo le prime 22 giornate.

Girone Est

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1. NL 2022-23.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
  Partecipa agli spareggi-retrocessione.
  Retrocessa direttamente.
      Retrocessa in 3. NL 2022-23 Est.
      Retrocessa nel campionato interregionale (in questo caso MŽNL Slavonski Brod - Požega).

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Sud

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1. NL 2022-23.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
  Partecipa agli spareggi-retrocessione.
  Retrocessa direttamente.
      Retrocessa in 3. NL 2022-23 Sud.
      Retrocessa nel campionato regionale (in questo caso 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska).

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

Spareggi promozione 
Le cinque squadre aventi diritto (ottenuta la licenza ed essere entrate fra le prime tre in classifica) si sfidano per un posto in 2. HNL 2022-23. Il sorteggio è stato effettuato nella sede della HNS a Zagabria: nel quarto di finale si affrontano  (2º girone Ovest) e  (2º girone Nord), mentre accedono direttamente in semifinale  (1º girone Centro),  (1º girone Est) e  (3º girone Sud).

Spareggi retrocessione

Note

Voci correlate 
Prva HNL 2021-2022
Druga HNL 2021-2022
Coppa di Croazia 2021-2022

Collegamenti esterni 

2021
Calcio nel 2021
Calcio nel 2022